Almendrales (wijk) - wijk in Madrid
 Almendrales (metrostation) - station in bovenstaande wijk